Piet puede referirse a:

Purushottam Institute of Engineering and Technology, Rourkela, Orissa, India.
Henri Piet (1888-1915), boxeador francés.
Tony Piet (1906-1981), beisbolista norteamericano.
Piet (lenguaje de programación)
Piet (caballo), caballo de carreras.
P.I.E.T
PIET